

Patronyme 

 Allan Prior (1922-2006), écrivain et scénariste britannique, auteur de roman policier ;
 Arthur Prior (1914-1969), logicien et philosophe né en Nouvelle-Zélande ;
 
 Edward Gawler Prior (1854-1920), ingénieur minier et homme politique canadien ;
 Herbert Prior (1867-1954), acteur britannique ;
 Ian Prior (1990-), joueur de rugby à XV australien ;
 James Prior (1927-2016), homme politique britannique ;
 Jérôme Prior (1995-), footballeur français ;
 Jules Prior (1821-1903), ouvrier tonnelier et poète français ;
 Maddy Prior (1947-), chanteuse anglaise de musique traditionnelle ;
 Matthew Prior (1664-1721), poète et un diplomate anglais ;
 Spencer Prior (1971-), footballeur anglais ;
 Tom Prior (1990-), acteur anglais.

Toponyme 

 Stoke Prior, village anglais du Herefordshire.